Иван Фигуровский:
 Фигуровский, Иван Александрович (1899—1982) — русский и казахский лингвист-педагог, сторонник методов дескриптивной лингвистики при создании учебников русского языка как неродного.
 Фигуровский, Иван Владимирович (1865—1940) — русский и советский климатолог, выпускник Варшавского университета, профессор.